Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Gastón Etlis 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (Campione)
 Nicolás Massú (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Christophe Rochus (primo turno)
 André Sá (primo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Agustín Calleri (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1999